13-й чемпионат мира по волейболу среди женщин прошёл с 3 по 12 ноября 1998 года в семи городах Японии с участием 16 национальных сборных команд. Чемпионский титул в третий раз в своей истории выиграла сборная Кубы.

Команды-участницы 
 Япония — страна-организатор;
 Россия, Нидерланды, Хорватия, Германия, Болгария, Италия — по итогам европейской квалификации;
 Китай, Южная Корея, Таиланд — по итогам азиатской квалификации;
 Куба, США, Доминиканская Республика — по итогам североамериканской квалификации;
 Бразилия, Перу — по итогам южноамериканской квалификации;
 Кения — по итогам африканской квалификации.

Квалификация

Система проведения чемпионата 
16 финалистов чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 4 группы. 12 команд (по три лучшие из каждой четвёрки) вышли во второй этап, где образовали две группы по шесть команд. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Участниками плей-офф за 1—4-е места стали по две лучшие команды из групп. Итоговые 5—8-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах второго этапа 3—4-е места.

Города и игровые арены 
Соревнования прошли в семи игровых залах семи городов Японии.

 Токио.
 В спортивном зале национального стадиона «Ёёги» (Yoyogi National Gymnasium) прошли матчи группы А первого этапа чемпионата. Вместимость 12 тысяч зрителей.
 Токуяма.
 В городском спортивном центре «Токуяма» (Tokuyama City Sports Center) прошли матчи группы В первого этапа чемпионата. Вместимость 5 тысяч зрителей.
 Мацумото.
 В городском спортивном зале «Мацумото» (Matsumoto City Gymnasium) прошли матчи группы С первого этапа чемпионата. Вместимость 6 тысяч зрителей.
 Кагосима.
 В «Кагосима Арене» (Kagoshima Arena) прошли матчи группы D первого этапа чемпионата. Вместимость 5 тысяч зрителей.
 Нагоя.
 В радужном зале «Нагоя» (Nagoya Rainbow Hall) прошли матчи группы Е второго этапа чемпионата. Вместимость 9 тысяч зрителей.
 Фукуока.
 В конференц-центре «Фукуока» (Fukuoka Convention Center) прошли матчи группы F второго этапа чемпионата. Вместимость 9 тысяч зрителей.
 Осака.
 В муниципальном центральном спортивном зале (Osaka Municipal Central Gymnasium) прошли матчи плей-офф. Вместимость 8,2 тысячи зрителей.

Первый групповой этап

Группа A 
Токио 

 3 ноября: Нидерланды — Кения 3:0 (15:7, 15:1, 15:6); Япония — Перу 3:0 (15:8, 15:6, 15:3).
 4 ноября: Нидерланды — Перу 3:0 (15:3, 15:6, 16:14); Япония — Кения 3:0 (15:5, 15:4, 15:2).
 5 ноября: Перу — Кения 3:2 (15:9, 13:15, 6:15, 15:10, 15:13); Япония — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:12, 15:6).

Группа В 
Токуяма

 3 ноября: Италия — Болгария 3:0 (15:12, 15:10, 15:6); Куба — США 3:0 (15:7, 15:8, 15:10).
 4 ноября: Италия — США 3:0 (15:7, 15:4, 15:3); Куба — Болгария 3:1 (13:15, 15:6, 15:8, 15:8).
 5 ноября: Куба — Италия 3:0 (15:7, 15:9, 15:11); Болгария США — 3:0 (15:3, 15:7, 15:13).

Группа С 
Мацумото 

 3 ноября: Доминиканская Республика — Германия 3:2 (1:15, 15:11, 15:6, 7:15, 17:15); Россия — Бразилия 3:0 (15:7, 15:6, 15:11).
 4 ноября: Бразилия — Доминиканская Республика 3:0 (15:1, 15:4, 15:4); Россия — Германия 3:0 (15:8, 15:4, 15:6).
 5 ноября: Россия — Доминиканская Республика 3:0 (15:3, 15:8, 15:1); Бразилия — Германия 3:0 (15:1, 15:4, 15:3).

Группа D 
Кагосима 

 3 ноября: Южная Корея — Хорватия 3:2 (15:12, 9:15, 15:12, 7:15, 15:11); Китай — Таиланд 3:0 (15:9, 15:2, 15:5).
 4 ноября: Китай — Хорватия 3:2 (9:15, 15:5, 15:4, 12:15, 15:11); Южная Корея — Таиланд 3:0 (15:0, 15:11, 15:10).
 5 ноября: Хорватия — Таиланд 3:0 (15:9, 15:13, 15:10); Южная Корея — Китай 3:2 (15:13, 17:15, 6:15, 10:15, 15:9).

Второй групповой этап 
Курсивом выделены результаты матчей первого группового этапа, пошедшие в зачёт второго.

Группа Е 
Нагоя 

 7 ноября: Перу — Доминиканская Республика 3:2 (9:15, 15:12, 15:13, 8:15, 15:11); Бразилия — Нидерланды 3:0 (15:5, 15:7, 15:3); Россия — Япония 3:1 (16:17, 15:7, 15:5, 15:8).
 8 ноября: Нидерланды — Доминиканская Республика 3:0 (15:8, 15:3, 15:7); Россия — Перу 3:0 (15:2, 15:9, 15:6); Бразилия — Япония 3:0 (15:10, 15:4, 15:7).
 9 ноября: Россия — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:5, 15:2); Бразилия — Перу 3:0 (15:5, 15:5, 15:7); Япония — Доминиканская Республика 3:0 (15:1, 15:13, 15:0).

Группа F 
Фукуока 

 7 ноября: Китай — Италия 3:0 (15:3, 15:8, 15:5); Куба — Южная Корея 3:0 (15:8, 15:2, 15:5); Хорватия — Болгария 3:1 (15:9, 16:14, 11:15, 17:15).
 8 ноября: Куба — Китай 3:0 (15:6, 15:8, 15:11); Хорватия — Италия 3:2 (10:15, 15:13, 8:15, 15:12, 15:12); Болгария — Южная Корея 3:1 (15:5, 12:15, 15:6, 15:12).
 9 ноября: Куба — Хорватия 3:0 (15:11, 16:14, 15:6); Китай — Болгария 3:0 (15:12, 15:8, 15:2); Италия — Южная Корея 3:0 (16:14, 16:14, 15:8).

Плей-офф 
Осака

Полуфинал за 1—4 места 
11 ноября
 Китай — Россия 3:0 (15:4, 15:4, 15:9).
 Куба — Бразилия 3:1 (15:10, 4:15, 15:11, 15:10).

Полуфинал за 5—8 места 
11 ноября
 Италия — Нидерланды 3:0 (15:7, 15:4, 16:14).
 Хорватия — Япония 3:0 (15:13, 15:5, 15:9).

Матч за 7-е место 
12 ноября
 Нидерланды — Япония 3:1 (15:12, 3:15, 15:10, 15:8).

Матч за 5-е место 
12 ноября
 Италия — Хорватия 3:0 (15:7, 15:10, 15:8).

Матч за 3-е место 
12 ноября
 Россия — Бразилия 3:1 (13:15, 15:5, 15:11, 15:13).

Финал 
12 ноября
 Куба — Китай 3:0 (15:4, 16:14, 15:12).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Таисмари Агуэро Лейва, Регла Белл Маккензи, Лилия Искьердо Агирре, Марленис Коста Бланко, Мирея Луис Эрнандес, Лиана Меса Луасес, Индира Местре Баро, Юмилка Руис Луасес, Марта Санчес Сальфран, Регла Торрес Эррера, Ана Ибис Фернандес Валье, Мирка Франсия Васконселос. Главный тренер — Антонио Пердомо Эстрелья.

 : Лай Явэнь, Ли Янь, Цуй Юнмэй, Чжу Юньин, У Юнмэй, Хэ Ци, Инь Инь, Ли Ичжи, Ван Цзылин, Сунь Юэ, Цю Айхуа, Ван Лина. Главный тренер — Лан Пин.

 : Ирина Тебенихина, Наталья Морозова, Анастасия Беликова, Елена Плотникова, Любовь Соколова, Елена Година, Наталья Сафронова, Евгения Артамонова, Елизавета Тищенко, Елена Василевская, Ольга Чуканова, Валентина Огиенко. Главный тренер — Николай Карполь.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Регла Торрес Эррера 
 Лучшая нападающая:  Ана Ибис Фернандес Валье
 Лучшая блокирующая:  Регла Торрес Эррера
 Лучшая на подаче:  Эллес Леферинк
 Лучшая в защите:  Хироко Цукумо
 Лучшая связующая:  Мауриция Каччатори
 Лучшая на приёме:  Хироко Цукумо
 Самая результативная:  Барбара Елич

Ссылки 
 Сайт чемпионата мира-1998 среди женских команд 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты мира по волейболу среди женщин
1998 год в волейболе
Международные соревнования по волейболу в Японии
Ноябрь 1998 года
Спорт в Японии в 1998 году
Чемпионаты мира в Японии